Hendreich ist der Familienname von

 Christoph Hendreich (1629/30–1702), Professor in Frankfurt (Oder), Historiker und Bibliothekar in Berlin
 Peter Hendreich († 1670), brandenburgischer Resident in Danzig 
 Peter Ludwig Hendreich (1673–1725), reformierter Hofprediger in Potsdam und Professor in Frankfurt /Oder